Даниел Петкович (; родился 25 мая 1993 года в городе Котор, Югославия) — черногорский футболист, вратарь французского клуба «Анже» и сборной Черногории.

Клубная карьера 
Черногория
Петкович — воспитанник клуба «Бокель». Начал свою карьеру в молодёжном составе «ФК Бокель». В сезоне 2010/2011 он дебютировал в основном составе и выиграл с командой Вторую лигу Черногории. В сезоне 2011/2012 он провёл 26 матчей уже в Первой лиге и пропустил 39 мячей. После этого сезона команда вылетела опять во Вторую лигу и Петкович играл там ещё два сезона. В июле 2014 года переходит в клуб «Зета», возвращаясь в Первую лигу. И через сезон переходит в
«Ловчен».
МТК
26 августа 2016 года было объявлено о переходе Петковича в венгерский «МТК». Играет весь сезон основного вратаря, но команда не удерживается в Первой лиге.
Лорьян
13 июля 2017 года Петкович подписывает трёхлетний контракт с французским клубом «Лорьян», играющим в Лиге 2. Даниела берут вместо Бенжамена Леконта (перешёл в Монпелье), который много лет защищал ворота французского клуба. 29 июля дебютировал в Лиге 2. Сезон 2018/2019 начинает с роли основного вратаря, но после нескольких ошибок тренер Микаэль Ландро садит его до конца сезона на «скамейку».
Анже
16 июля 2019 года Петкович подписывает трёхлетний с Анже.

Международная карьера 
24 мая 2014 года он дебютировал в составе сборной Черногории, заменив на последних минутах травмированного Младена Божовича в товарищеском матче против сборной Ирана.

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 17 / сухих:6 / пропущено голов: 22; победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7.

Достижения 
 «Бокель»
 Победитель Второй лиги Черногории (2): 2010/11, 2013/14

Примечания 

Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК «Бокель»
Игроки ФК «Зета»
Игроки ФК «Ловчен»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Анже»